А́листер Бёрнс (; ) — английский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Англии участник трёх  и пяти . Шестикратный .

Играл на позиции четвёртого, был скипом команды.

Достижения 
 : золото (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
По состоянию на 1996 год, работал финансовым консультантом, проживал в Манчестере.

Примечания

Ссылки 
 
 Alistair+Burns - Search | English curling 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Англии